Demoiselle steht für:

 Mademoiselle, als Kurzform: französische Anrede für junge weibliche Personen
 Demoiselle Indústria e Comércio de Carrocerias, brasilianischer Automobilhersteller
 Santos-Dumont Demoiselle, Flugzeug
 Demoiselle de Rhuis, Menhir bei Rhuis, Département Oise, Frankreich
 Demoiselles von Langon, Steinreihe in Langon, Bretagne, Frankreich

Siehe auch:
 Azur-Demoiselle (Riffbarsch-Art)
 Gelbbauch-Demoiselle
 Gelbschwanz-Demoiselle
 Neon-Demoiselle
 Wellen-Demoiselle
 Mademoiselle (Begriffsklärung)